El Duraznal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Duraznal, Oaxaca, ort, Tamazulápam del Espíritu Santo, 
 El Duraznal, Chiapas, ort, San Cristobal De Casas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar